Esistono più persone che hanno questo nome:

Marco Antonio Gordiano: Gordiano I.
Marco Antonio Gordiano: Gordiano II.